Ка́мо гряде́ши ():
 Камо грядеши («Куда ты идёшь, Господи?», ) — фраза, сказанная, по преданию, апостолом Петром Иисусу Христу.
 Камо грядеши (роман) — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича, написанный в 1894—1896 годах.

 Экранизации романа Сенкевича
 Камо грядеши? (фильм, 1901) — немой короткометражный фильм Фернана Зекки (Франция, 1901).
 Камо грядеши? (фильм, 1913) — немой чёрно-белый фильм Энрико Гуаццони (Италия, 1913).
 Камо грядеши (фильм, 1924) — фильм с Эмилем Яннингсом (Германия, 1924).
 Камо грядеши (фильм, 1951) — пеплум Мервина Лероя (США, 1951).
 Камо грядеши (мини-сериал) — шестисерийный мини-сериал Франко Росси (Италия, 1985).
 Камо грядеши (фильм, 2001) — фильм Ежи Кавалеровича (Польша — США, 2001).

См. также 
 Quo vadis (значения)